Hilldale kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hilldale, Lancashire, civil parish i England,

USA 

 Hilldale (ort), Pennsylvania, Luzerne County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar